Utz steht für:

 Utz (Name), Familienname und männlicher Vorname – zu Namensträgern siehe dort
 Utz (Bayrischzell), historischer Ortsteil von Bayrischzell, Landkreis Miesbach, Oberbayern
 Utz (Film), britischer Spielfilm (1992)
 Utz (Roman), Roman (1988) von Bruce Chatwin
 UTZ Certified, niederländische Stiftung
 Utz Gruppe, Schweizer Hersteller von Lager- und Transportbehältern
 Utzverlag, deutscher Buchverlag
 Utz Spur, Felssporn im Viktorialand, Antarktika